Osobností s příjmením Prskavec je více:

Jiří Prskavec (* 1993), český vodní slalomář, syn Jiřího Prskavce staršího
Jiří Prskavec starší (* 1972), bývalý český vodní slalomář, otec Jiřího Prskavce
Petr Prskavec, plukovník, velitel pražské hradní stráže, bývalý velitel protiletadlového oddílu